Yamada kan som auktorsförkortning betyda:

 Kazutaka Yamada
 Yoshihiro Yamada
 Yukio Yamada

Robotskapade auktorsförkortningar